Az 1991-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte az argentin Gabriela Sabatini előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Gabriela Sabatini (Döntős)
  Martina Navratilova (Negyeddöntős)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Jana Novotná (Második kör)
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)

  Jennifer Capriati (Elődöntős)
  Helena Suková (Első kör)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Második kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Amy Frazier (Negyedik kör)
  Anna-Maria Cecchini (Első kör)
  Judith Wiesner (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1